Richard Alpert – psicologo statunitense
Richard Alpert – artista statunitense
Richard Alpert – personaggio della serie televisiva Lost